Evangelium Vitae () — энциклика римского папы Иоанна Павла II о ценности и нерушимости человеческой жизни. Энциклика затрагивает фундаментальные вопросы, касающиеся человеческой личности во всех аспектах её существования и раскрывает моральное учение Римско-Католической Церкви о смертной казни, абортах и эвтаназии. Энциклика была провозглашена 25 марта 1995 года в день празднования торжества Благовещения.

Основные тезисы энциклики 
1. Человек призван Богом к полноте жизни, которая превышает размеры его земного существования. Величие этого сверхъестественного призвания показывает ценность человеческой жизни во всех её проявлениях, поэтому жизнь во времени является основным условием всего процесса единого и целостного человеческого существования и, имея в своём начале и конце земной жизни только Божественное призвание, не может зависеть от вмешательства со стороны других человеческих личностей.

2. Иоанн Павел II от имени Церкви осуждает всякое насилие над человеческой жизнью как оскорбление Самого Бога:

3. Иоанн Павел II сравнивает Евангелие жизни, которое проповедуется Церковью с современным обществом, отвергающим целостность человеческой жизни и живущим «культурой смерти», которая отвергает слабых:

4. Евангелие жизни предназначено всему человеческому обществу, которое должно признать права всякого человека на жизнь.

Примечания

Текст энциклики 
 Энциклика «Евангелие Жизни»

Католическое социальное учение
Иоанн Павел II
Католическая церковь и аборт
Папские энциклики
Смертная казнь
Эвтаназия